Pyżowa () – żeńska forma rosyjskiego nazwiska Pyżow oraz toponim w Rosji

Osoby 
 Alewtina Dmitrijewna Pyżowa (1936–2021) – rosyjska malarka (prymitywistka)
 Olga Iwanowna Pyżowa (1894–1972) – radziecka aktorka teatralna i filmowa, pedagog i reżyser

Toponim 
 Pyżowa – wieś w rejonie oktiabrskim obwodu kurskiego

Zobacz także 
 Pyzówka – wieś w województwie małopolskim

Strony ujednoznaczniające